Битва под Ливом — ряд боестолкновений произошедших в ходе Польского восстания в феврале-марте 1831 года, близ населённого пункта Лив, на берегах болотистой речки Ливец. 

На  I корпусу Русской императорской армии было приказано наступать через Венгров на Лив, VI корпусу облегчить переправу I, а III резервному кавалерийскому следовать за Первым. В ночь на  Дмитрий Ерофеевич Сакен (начальник 3-й уланской дивизии) двинулся для атаки на Лив; деревянный мост через ручей защищали 1 батальон с 2 орудиями. Сакен сбил передовые посты, которые спешно пытались уничтожить мост, а затем 49-й егерский полк переправился через ручей, выбил поляков из Лива и овладел им. 

 у Лива были отброшены русские разъезды, высланные из Венгрова; после отхода от Лива российских войск поляки обустроили для защиты моста флешь. 

 генерал Людвиг Иванович Пинабель (2 роты 6-го егерского полка, 3 эскадрона Татарских улан, 1-й резервный сапёрный батальон, 300 фуражиров VI корпуса, 4 орудия) атаковал тет-де-пон, истребил большую часть занимавшего его полубатальона и подрубил мост, но на следующий день, при подходе польского корпуса генерала Яна Непомука Уминского, отступил, оставив переправу в руках неприятеля. 

Между тем, русский генерал Фёдор Клементьевич Гейсмар в предвидении боя при Тане, с целью обеспечения своего правого фланга, поручил генералу Роману Карловичу Насакену командование войсками у Лива (отряд Пинабеля, сводно-гренадерский батальон, 2 эскадрона Арзамасского конно-егерского полка, 1 эскадрон Татарских улан).  Насакен занял ротой Астраханского полка укрепления у моста, а поляки ограничились лишь артиллерийским огнем. В ночь Насакен отошел к Соколову. 
 

Генерал Иван Иванович Дибич с целью оттеснить Уминского, сформировал отряд П. А. Угрюмова (9½ батальонов 1-й гренадерской дивизии, 4 эскадрона Польского и 2 эскадрона Татарского уланских полков, 3 эскадрона Арзамасского и 2 эскадрона Тираспольского конно-егерских полков, 16 орудий), главной целью которого являлся тет-де-пон у Лива. Угрюмов осторожно  приблизился к Ливу, выделив в стороны, для обеспечения наступления, по два эскадрона улан и конных егерей. Уминский расположил в тет-де-поне один батальон и три артиллерийских орудия, впереди него 4 роты и 2 эскадрона, на левом берегу построил батарею на восемь орудий, за которой расположил 8 батальонов, 5 полков кавалерии и 14 пушек. Угрюмов, не доходя четырёх километров до Лива, построил боевой порядок: правее дороги наступали 2-й карабинерный князя Барклая-де-Толли полк, 4 орудия и 1 эскадрон Польских улан, левее — 1-й карабинерный полк, 4 орудия и 2 эскадрона Арзамасского конно-егерского полка, в резерве — Угрюмов с 5 батальонами, 3 эскадронами и 8 орудиями. 

Огонь русской артиллерии заставил роты и эскадроны, бывшие впереди тет-де-пона, отступить на остров, куда были увезены и три пушки. Два батальона, под командованием генерал-майора Карпа Карповича Фези, не взирая на картечь и сильный огонь застрельщиков, ворвались в укрепление и захватили 230 защитников. Атака карабинер на остров была отражена; но артиллерийский огонь заставил поляков очистить его. Пять атак поляков на русские позиции были отражены. Тогда Уминский послал бригаду генерала  переправиться ниже Лива и захватить переправу. Высланные сначала два эскадрона Татарских улан, а затем дивизион Польских улан, 1 эскадрон Арзамасских конных егерей, пытавшиеся помешать переправе, были отброшены, и только с прибытием дивизиона Тираспольских конно-егерей и 1 эскадрона Польских улан и двух орудий удалось остановить поляков, и они отступили на правый берег реки. Около 10 часов вечера бой окончился. 

Утром  3 батальона с шестью орудиями вновь безуспешно пытались отбить у русских тет-де-пон. 

Потери русских за два дня составили 982 человека убитыми и ранеными, в том числе 222 кавалериста в ожесточённом бою с Томицким на переправе. В ночь на , согласно полученному приказанию, Угрюмов, уничтожив фортификационные сооружения, отступил к Мокободам. 

Из-за того, что русский войска отошли, поляки приписывают победу в этом сражении себе, однако, по донесению Дибича, удержание переправы у Лива не входило в его планы, а потому истинная цель боев у Лива так и остается неясной.

Примечания

Литература 
 Журнал военных действий, Военно-учётный архив № 3.101, Б и 3.145, А.
 Пузыревский А. К. «Польско-русская война 1831 года».
 Смит Ф. «История польского восстания и войны 1830 и 1831 гг.» (перевод с немецкого Квитницкого, , 1863—1864).
 Mochnacki. Powstanie narodu Polskiego w r. 1830—31.

Ссылки 
 Каллер Э. Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831. Poznań: Drukarnia Dziennika Poznańskiego, 1887, s. 57, 61. 

Сражения по алфавиту
Сражения восстания 1830 года
Февраль 1831 года
Март 1831 года
Апрель 1831 года
Сражения 1831 года